Насос — механізм для накачування або викачування рідин, газів.
 Живильний насос — насос, який служить для подавання води під тиском у паровий котел.
 Вакуумний насос — елемент вакуумної системи, призначений для створювання, підвищування і підтримування вакууму.
 Тепловий насос — прилад, який переносить розсіяну теплову енергію в опалювальний контур.
 Насос () — сузір'я південної півкулі неба.